Rubbadubbers és una sèrie de dibuixos animats infantil que inclou set joguines de banyera que cobren vida i expliquen històries, dirigida per una granota rosa anomenada Tubb. Va ser creada per Peter Curtis, del Regne Unit, el 2003.

Característiques 
Set joguines de bany britàniques antropomòrfiques i amigables anomenades Rubbadubbers viuen una vida tranquil·la al bany d'una casa de la ciutat fictícia de Bathsville. Les joguines pertanyen a dos nens que viuen a la casa anomenada Benjie i Sis (no obstant això, mai es veuen a la pantalla, ni tan sols les seves ombres). Quan els nens o qualsevol altra persona no hi són presents, els Rubbadubbers cobren vida i comencen una activitat divertida.
	
Però en cada episodi, una de les joguines es mostra insatisfet amb la manera com va l'activitat o la situació. Aleshores, desitja que vagi com estava previst començant el desig amb "si només..." (en anglès "if only..."). De sobte, el Rubbadubber comença a somiar amb una realitat alternativa on el desig es fa realitat. Alguns dels altres Rubbadubbers també apareixen al món dels somnis, on interpreten diferents versions del seu jo habitual per tal d'ajudar o dificultar el personatge que va demanar el desig.
	
Sempre resulta que el desig va malament en el món dels somnis, per a la decepció del personatge. Aleshores, el personatge es queixa de nou amb un altre "si només..." (en anglès "if only..."), desig que atura automàticament el somni. A partir del somni, el mateix personatge aprèn a tenir cura amb allò que desitja, i després decideix que, en lloc de canviar la situació del món real a la seva voluntat, simplement haurien de deixar-ho com era i trobar una manera de divertir-s'hi. . Tots els Rubbadubbers tornen a ser feliços. Cada episodi acaba amb el robot Reg, un dels Rubbadubbers, anunciant als altres que Benjie i Sis arriben a banyar-se. Aleshores, les joguines es preparen emocionades per a això.

Enllaços externs 
 Rubbadubbers 

	
Sèries de televisió animades en stop-motion
Sèries de televisió britàniques
Sèries de televisió començades el 2003
Sèries de televisió acabades el 2005